Piazza dei Martiri – di Beirut
 Piazza dei Martiri – di Belluno
 Piazza dei Martiri – di Bologna
 Piazza dei Martiri – di Carpi
 Piazza dei Martiri – di Catania
 Piazza dei Martiri – di Napoli
 Piazza dei Martiri – di Tripoli
 Piazza dei Martiri d'Istia – di Grosseto